Il doppio femminile  del torneo di tennis Orange Prokom Open 2001, facente parte del WTA Tour 2001, ha avuto come vincitrici Joannette Kruger e Francesca Schiavone che hanno battuto in finale Julija Bejhel'zymer e Anastasija Rodionova 6-4, 6-0.

Teste di serie 

 Tathiana Garbin /  Janette Husárová (primo turno)
 Jelena Dokić /  Silvia Farina (primo turno)

 Anabel Medina /  Cristina Torrens Valero (primo turno)
 Andrea Glass /  Tat'jana Puček (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Orange Prokom Open 2001